Британец Энди Маррей защитил свой прошлогодний титул.

Посев 
Первые восемь сеянных начинают турнир со второго круга.

  Рафаэль Надаль (Третий раунд)
  Энди Маррей (Титул)
  Давид Феррер (Финал)
  Жо-Вильфрид Тсонга (Второй раунд)
  Марди Фиш (Второй раунд)
  Томаш Бердых (Третий раунд)
  Николас Альмагро (Третий раунд)
  Жиль Симон ''(Третий раунд)

<li>  Янко Типсаревич (Первый раунд)
<li>  Энди Роддик (Четвертьфинал)
<li>  Виктор Троицки (Первый раунд)
<li>  Александр Долгополов (Четвертьфинал)
<li>  Станислас Вавринка (Третий раунд)
<li>  Юрген Мельцер (Второй раунд)
<li>  Флориан Майер (Четвертьфинал)
<li>  Фернандо Вердаско (Второй раунд)

Основной турнир

Финальные раунды

Первые раунды

Секция 1

Секция 2

Секция 3

Секция 4

Ссылки 
 Сетка основного турнира 
 Сетка квалификации 

Shanghai ATP Masters 1000 2011